Du Cuo kan syfta på följande platser:

Kina 

 Dung Co, sjö, Tibet, 
 Tug Co (sjö i Kina, lat 31,20, long 81,20), Tibet, 

Robotskapade Kinaförgreningar